Вулиця Яросла́ва Му́дрого — назва вулиць у деяких містах України.

Вулиця Ярослава Мудрого 
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у місті Белз.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Бершаді
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Білій Церкві
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Борисполі
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Броварах
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Бучі.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Виноградові.
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Вінниці
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Городку
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Дружківці
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Жовкві
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Жовтих Водах
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Здолбунові
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Золочеві
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Ізмаїлі
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Ізюмі.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Калуші
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Кам'янці-Подільському.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Кам'янці-Бузькій.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у місті Кам'янське.
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у місті Каховка
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Краматорську
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Кривому Розі
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Конотопі
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Львові
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Мукачевому
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Нововолинську
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Лубнах 
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Рава-Руській
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Рівному
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Слов'янську
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Сновську
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Стрию
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Сумах
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Ужгороді
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Фастові
 вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Харкові
 вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Херсоні
вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Хмельницькому
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Христинівці
 Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Черкасах
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Чернівцях
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця в Шполі.
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Яготині
Вулиця Ярослава Мудрого — вулиця у Явореві

Вулиця Князя Ярослава Мудрого 
 Вулиця Князя Ярослава Мудрого — вулиця у місті Дніпро
Вулиця Князя Ярослава Мудрого - вулиця в Коростені

Див. також 
 Вулиця Ярославська
 Вулиця Ярославів Вал

 
Вулиці, названі на честь людей